Президентские выборы на Кипре 1993 года проходили в два тура 7 и 14 февраля. После первого тура лидировал президент Георгиос Василиу от Прогрессивной партии трудового народа Кипра. Однако, во втором туре он уступил Глафкосу Клиридису (Демократическое объединение). Таким образом, получилась противоположная ситуация по сравнению с предыдущими выборами 1988 года, когда Клиридис побеждал в первом туре, но во втором туре уступил Василиу. Явка в первом туре составила 92,4%, во втором — 93,3%.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
1993 год на Кипре